Rashomon steht für:
 Rashomon (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Akutagawa Ryūnosuke
 Rashomon – Das Lustwäldchen, Film von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1950, daraus abgeleitet der Rashomon-Effekt
 Rashomon (Theaterstück), Theaterstück aus dem Jahr 1959
 Rashomon (1960), einen Fernsehfilm von Sidney Lumet

Siehe auch:
 Rajōmon